Achmerow oder Achmerowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Darja Achmerowa (* 1999), russische Gewichtheberin 
 Ildar Ferdinandowitsch Achmerow (* 1965), russischer Militär
 Leila Begnjasowna Achmerowa (* 1957), sowjetische Hockeyspielerin